Митрополит Андрей (в миру Амиран Анатольевич Гвазава, ; 24 апреля 1968, Сухуми, Абхазская АССР) — епископ Грузинской Православной Церкви, митрополит Горийский и Атенский.

Биография 
Родился 24 апреля 1968 года. в Сухуми в семье учителей Анатолия и Нины.

В 1988 году поступил Институт субтропического хозяйства, который окончил в 1994 году.

15 апреля 1995 года был пострижен в монашество с именем Андрей в честь апостола Андрея Первозванного.

17 сентября 1996 году был рукоположён во диакона, а 13 декабря — во пресвитера.

В 1997 году был возведён в сан игумена и в 1997—1998 годах настоятельствовал в Давидо-Гареджийском монастыре.

18 октября 1998 года был хиротонисан во епископа Сагареджойского.

12 октября 2001 года назначен епископом Самтависским и Горийским.

16 ноября 2006 года был возведён в сан архиепископа, 25 мая 2010 года — в сан митрополита.

11 октября 2013 года был назначен правящим архиереем новоучрежденной Горийской и Атенской епархии.

Ссылки 
 ქართველი მღვდელმთავრები (XX-XXI საუკუნეები)
 იუნკერი ვიტალი უგრეხელიძე დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში გენერალ ლესელიძის მემორიალურ კომპლექში დაკრძალეს.  დაკრძალვამდე სამთავისისა და გორის ეპარქიის მიტროპოლიტმა მეუფე ანდრიამ პანაშვიდი ჩაატარა. Юнкера Витали Угрехелидзе похоронили в мемориальном комплексе генерала Леселидзе в Дидубийском пантеоне. До похорон панихиду справил митрополит Самтависской и Горийской епархии батюшка Андрей.

Митрополиты Грузинской православной церкви